Army of Me (band), een Amerikaanse alternatieverockband
 Army of Me (Björk), een nummer uit 1995 van de IJslandse zangeres Björk
 Army of Me (Christina Aguilera), een nummer uit 2012 van de Amerikaans popartiest Christina Aguilera